"Corrales", que em Língua castelhana significa "currais", pode ser:

 Corrales (Colômbia), município de Boyacá
 Corrales (Novo México), município dos EUA
 Corrales (distrito), distrito peruano de Tumbes
 Corrales de Duero, município espanhol da província de Valladolid, Castela e Leão
 Corrales del Vino, município espanhol da província de Zamora, Castela e Leão
 Los Corrales, município espanhol da Andaluzia
 Minas de Corrales, cidade uruguaia de Rivera
 Los Corrales de Buelna, município espanhol da Cantábria
 R. I. Tres Corrales, distrito paraguaio de Caaguazú

Ver também
 

Desambiguações de topônimos